béhourd (en ancien français : behort, ou behourd), une forme d'hastilidium, au Moyen-Âge ;
 béhourd, un sport moderne inspiré du béhourd médiéval.